

Altri progetti